Gaffert steht für:

 Gaffert, Ort in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Polnisch: Jawory (Dębnica Kaszubska)

Gaffert ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Gaffert (* 1960), deutscher Forstmann und Kommunalpolitiker